Wilczyn (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Koniński, woiwodschap Groot-Polen
 Wilczyn (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Koniński